Поводнево — название населённых пунктов в России:

 Поводнево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Поводнево — село в Мышкинском районе Ярославской области.